José Efromovich (La Paz, 1955 –) lengyelországi zsidó származású brazil üzletember.

Élete 
Bolíviában született a második világháború után Lengyelországból menekült zsidó szülők gyermekeként, még gyermekkorában többször költöztek, 1964 óta él Brazíliában. Dél-Amerika egyik legnagyobb légitársasága, az Avianca brazíliai leányvállalatának elnöke. Bátyja, Germán Efromovich a cég tulajdonosa.

Források 
Cikk róla és bátyjáról

1955-ben született személyek
Élő személyek
Zsidó származású lengyelek
Lengyel származású brazilok
Zsidó származású brazilok
Brazíliai zsidók
Brazil üzletemberek
Milliárdosok